Marchesseau est un patronyme français qui peut faire référence à : 
 Daniel Marchesseau (1947-), conservateur français du patrimoine et historien de l'art ;
 Pierre-Valentin Marchesseau (1911-1994), médecin français considéré comme le fondateur de la naturopathie ;
 René Marchesseau (1897-1940), aviateur militaire français ;
 Yves Marchesseau (1952-2014), animateur français de télévision.

Lien externe 
 

Patronyme français
Patronyme vendéen